FRA eller fra kan syfta på:

 FRA – en svensk civil myndighet som sorterar under Försvarsdepartementet, se Försvarets radioanstalt
 FRA – en sorts terminskontrakt, se Forward Rate Agreement
 FRA – IATA:s kod för en flygplats i frankfurt, se Frankfurt Mains flygplats
 FRA –  en republik i Västeuropa, se Frankrike' FRA – ICAO:s kod för ett brittiskt flygbolag, se FR Aviation
 FRA – en EU-byrå  European Fundamental Rights Agency'' som invigdes 1 mars 2007 och har sitt säte i Wien, se Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
 fra – en molnart, se Fractus
 FRA-lagen – den informella benämningen på en rad lagändringar i Sverige samt en ny lag, som föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63